Rivaliteit (psychologie) - de tegenstelling en wrijving tussen twee opponenten (rivalen)
 Rivaliteit (economie) - begrip in de economie
 Rivaliteit (film) - Italiaans film uit 1953

Zie ook
 Rivalry (video game) - videospel uit 2015
 The Rivalry (album) - album van de Duitse band Running Wild